A vecsési helyi autóbuszjárat a Halmy József tér és a Market Central között közlekedik. A járatot a Cservák és Társai Kft. üzemelteti.

Története

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Halmy József térvégállomás||22
|align=left|
|-
|2||Besztercei utca||20
|align=left|
|-
|4||CBA||18
|
|-
|5||Deák Ferenc utca||16
|
|-
|7||Erzsébet tér||15
|align=left|
|-
|8||Kinizsi utca||14
|align=left|
|-
|11||Ádám utca||11
|
|-
|12||Városháza||10
|
|-
|∫||Anna utca||9
|align=left|
|-
|∫||Temető (Tó utca)||7
|
|-
|∫||Malom utca (Város utca)||6
|
|-
|∫||Fő út (Iskola utca)||5
|align=left|
|-
|13||Fő út (Telepi út)||4
|
|-
|14||Fő út (Iskola utca)||∫
|align=left|
|-
|15||Malom utca (Város utca)||∫
|
|-
|16||Temető (Tó utca)||∫
|
|-
|18||Fő út (Anna utca)||∫
|align=left|
|-
|19||Fő út (Vörösmarty utca)||2
|align=left|
|-
|20||Fő út (OTP Lakótelep)||1
|align=left|
|-
|22||Market Centralvégállomás||0
|align=left|
|}

Források 
vecseshirek.hu 

Vecsés autóbuszvonalai